Богемка — название населённых пунктов.

 Богемка — село во Врадиевском районе Николаевской области Украины.
 Богемка — прежнее название села Лобаново Джанкойского района Крыма.